Dhanvantari, in het hindoeïsme de god van de ajurvedische geneeskunst, een avatar van de god Vishnu;
Jalauka (Maurya), in legendes uit Kasjmir een zoon van Mauryakeizer Asoka (2e eeuw v.Chr.), die in Kasjmir een eigen koninkrijk zou hebben gesticht.